Рома́н Серге́евич Гри́щенко (17 января 1982, с.Катеринка, Николаевская область) — украинский военнослужащий, полковник.

Кандидат юридических наук. С начала марта 2022 года — командир 127-ой отдельной бригады Сил территориальной обороны Украины. Рыцарь ордена Богдана Хмельницького III степени (2022).

Образование 
 Киевский военный лицей имени Ивана Богуна в 2000 году,

 Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого в 2005 году.

Военная служба 
В   Вооружённых силах Украины з 2004 года.

С 2005 по 2010 год работал на прокурорско-следственных должностях военной прокуратуры Николаевского гарнизона Южного региона Украины в Николаеве.

С 2010 по 2019 год работал на руководящих должностях в органах военной прокуратуры Николаевского, Кировоградского, Криворожского, Киевского и Харьковского гарнизона.

С начала марта 2022 года командир 127-ой отдельной бригады Сил территориальной обороны.

Офицер военного управления тактического уровня.

Битвы 
Российско-украинская война

 Вооружённый конфликт в Донбассе (апрель 2014 — февраль 2022)
 Вторжение России на Украину (2022)
 Бои за Харьков (2022)
 Контрнаступление на востоке Украины (2022)

Политическая деятельность 
Глава Сумской ОДА с 11 марта 2020 по 5 ноября 2020.

Цитати 
Залужный показал, как воюет 127 бригада ТРО: Очередь стоит на призыв

Награды 
  Медаль «За безупречную службу» (Украина) (2014)
 Орден Богдана Хмельницкого III степени (2022)

Примечания

Ссылки 
 
 

Офицеры Украины
Выпускники Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого
Участники вооружённого конфликта на востоке Украины
Кандидаты юридических наук Украины
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании